Live in Anaheim – album dei Simple Plan del 2004
Live in Anaheim – DVD degli Halford del 2010
Live in Anaheim - Original Soundtrack – album degli Halford del 2010